Lista dzieł El Greca – lista dzieł El Greca – malarza, rzeźbiarza i architekta hiszpańskiego pochodzenia greckiego, przedstawiciela manieryzmu.

Twórczość El Greca związana jest z późnym manieryzmem. Jego obrazy miały typowe cechy epoki i odznaczały się głęboką religijnością, mistycyzmem i egzystencjalnym niepokojem.

Większość źródeł nie pozwala na dokładne określenie liczby stworzonych przez El Greca dzieł. Na podstawie sporządzanych przez historyków sztuki katalogów można określić, że było ich od 174 (według pierwszego katalogu Manuela Cossío z 1908 roku) do 235 i 385 dzieł (według kolejnych wydań jego prac, z których ostatnie pochodziło z 1928 roku). Niemiecki historyk sztuki August L. Mayer w pracach wydawanych w latach 1911–1931 podawał od 191 do 357 prac, w tym 145 różnych wariantów. W latach 1950–1970 José Camón Aznar skatalogował 803 prace El Greca. Harold Wethey w swojej monografii wymienia 285 dzieł, zaś José Gudiol 312. Duża część prac powstała w pracowni El Greca, a wiele dzieł było kopiowanych przez jego uczniów i naśladowców, w tym przez jego syna Jorge Manuela. Największą trudność historykom sztuki sprawia datowanie obrazów El Greca, ponieważ malarz przeważnie nie opatrywał swoich dzieł datą. Pomocny dla ustalenia chronologii jego dzieł jest sposób sygnowania obrazów i proces zmian, jakim ulegał podpis malarza z biegiem czasu.

Okres kreteński 
Historycy sztuki w większości uznają obrazy Zaśnięcie Marii i Święty Łukasz malujący Marię z Dzieciątkiem za pierwsze ważne dzieła El Greca. Oba powstały jeszcze na Krecie, gdzie artysta dorastał i stawiał pierwsze kroki w sztuce, rysując ikony. Tradycyjne wykształcenie w ramach malarstwa ikonowego widoczne jest w kilku pierwszych pracach. Oba wymienione wyżej obrazy malowane temperą na desce są sygnowane CHEIR DOMENIKOU. Również dwie kolejne prace, Pokłon Trzech Króli i Tryptyk modeński były sygnowane w ten sam sposób. Harold Wethey – jeden z pierwszych historyków sztuki, który skatalogował dzieła El Greca – wysunął hipotezę, iż w tym samym czasie działał inny artysta o imieniu Domenikos i to on jest autorem tych dzieł.

Okres wenecki (1567–1570) 

Pod koniec 1566 roku El Greco sprzedał wykonaną przez siebie ikonę pt. Pasja, a za otrzymane pieniądze wiosną lub wczesnym latem 1567 roku wyjechał do Wenecji. Zachował się list z 18 sierpnia 1568 roku, w którym wspomniane jest dostarczenie serii rysunków Manolisowi Dakyprisowi, które miały być przekazane Giorgiowi Siderisowi z Krety, kartografowi znanemu jako Calapodas. W Wenecji El Greco namalował serię obrazów w stylu naśladującym ówczesnych najważniejszych artystów: Tycjana, Tintoretta oraz Jacopa Bassana. Zamiast deski zaczął używać płótna, ale z braku zamówień malował głównie małe obrazy. Pierwszą pracą, w której porzucił postbizantyjski styl na rzecz europejskiego malarstwa z łacińską tradycją był Tryptyk modeński. W Wenecji El Greco namalował od 6 do 17 obrazów.

Okres rzymski (1570–1576) 

W 1569 lub w 1570 El Greco przybył do Rzymu. W drodze do Wiecznego Miasta zatrzymał się w kilku miejscowościach m.in. w Weronie, Mantui, gdzie oglądał freski Giulia Romano, Florencji, Perugii, Reggio, gdzie w kaplicy kościoła św. Prospera oglądał dzieła Correggia Święta Noc i Matka Boska z Dzieciątkiem, św. Katarzyną i św. Sebastianem. Twórczość Correggia wpłynęła na jego późniejsze obrazy. O pobycie w Rzymie dowodzi list polecający z 16 listopada 1570 od Giulia Clovia adresowany do mecenasa, kardynała Alessandra Farnase. Według Hänsela, El Greco z wdzięczności za protekcję Clovia, namalował jego portret, który jest uważany za najstarszy zachowany portret wykonany przez artystę. El Greco przebywając na dworze księcia Farnase uczestniczył w dekorowaniu jego willi w Caprarola. Pobyt w Rzymie umożliwił mu poznanie wielu znaczących mecenasów rzymskich m.in. humanisty i bibliotekarza Fulvio Orsiniego, który w swojej kolekcji posiadał siedem jego obrazów. W Rzymie, malarz podjął popularny wówczas temat Chłopca zapalającego świeczkę, malując kilka jego wersji. Poza wspomnianym iluminacyjnym motywie, El Greco namalował szereg portretów, które miały mu pomóc w uzyskaniu uznania w licznym kręgu rzymskich artystów.

Okres hiszpański 

Pod koniec 1575 roku lub w 1576, El Greco pojawił się w Madrycie. Głównym powodem była chęć znalezienia się wśród artystów zatrudnionych do dekorowania powstającego na zlecenia króla kompleksu klasztorno-pałacowego – Escorialu. Otrzymanie takiego zlecenia dawało nie tylko duże korzyści finansowe, ale także rozgłos. El Greco mimo protekcji m.in. Luisa de Castilla nie został zatrudniony. Wyjechał do Toledo, gdzie przyjął zlecenie na wykonanie ołtarza głównego dla tamtejszego klasztoru Santo Domingo el Antiguo. Miało to być tymczasowe zajęcie w drodze do kariery na dworze królewskim. By ukazać swój talent i zaskarbić względy króla namalował dla niego obraz pt. Adoracja imienia Jezus. 11 czerwca 1579 roku nadarzyła się okazja do zaprezentowania pracy królowi, który przybył do Toledo na obchody święta Bożego Ciała. Filip II przebywał w mieście do 20 czerwca; zatrudnił dwóch rzeźbiarzy: Włocha Pompeo Leoniego i Juana Bautistę Monegra. Kilka miesięcy przed przybyciem władcy do Toledo zmarł jego malarz nadworny Juan Fernández de Navarrete zwany El Mudo i ten wakat chciał zająć El Greco. Filip po obejrzeniu innowacyjnego płótna zlecił mu namalowanie obrazu do retabulum bazyliki w Escorialu pt. Męczeństwo świętego Maurycego. Niestety dzieło artysty nie doczekało się uznania w oczach monarchy i tym samym droga do Escorialu i królewskich zleceń zamknęła się. El Greco już na zawsze pozostał w Toledo, ale jego renoma za sprawą dzieła pt. Obnażenie z szat zwanego jako Expolio była już ugruntowana.

1576–1579

1579–1586

1587–1597

1597–1603

1603–1607

1608–1614 
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #fff; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; text-align: right"
| colspan=20 align=center bgcolor=f9f9f9| Okres hiszpański (1608–1614)
|- class="wikitable sortable" style="background:#efefef;text-align:center;"
! width=15 rowspan="2"| Lp.
! width=200 align=center rowspan="2"| Tytuł obrazu
! width=200 align=center colspan="7"| Rok powstania
! width=100 align=center rowspan="2"| Rozmiar(cm)
! width=200 align=center rowspan="2"| Kolekcja
! width=150 align=center colspan="8"| Publikacje / rok wydania
! width=100  rowspan="2"| Uwagi
|-
!align=center|Gudiol
!align=center|Mayer
!align=center|Wethey
!align=center|Lassaigne
!align=center|Hänsel
!align=center|Marías
!align=center|Kolekcja
!align=center|Mayer1916
!align=center|Cossío1909
!align=center|Camón1950
!align=center|Wethey1962
!align=center|Gudiol1983
!align=center|Davies2004
!align=center|Hänsel2012
!align=center|Marías2013
|-
| 275
| align=center|Wniebowzięcie Matki Boskiej
| align=center|1607
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1608-13)
| align=center|
| align=center|(1607-13)
| align=center|
| align=center|347 x 174
| align=center|Museo de Santa Cruz
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|align=center|
|
|-
| 276
| align=center|Nawiedzenie
| align=center|1607
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1607-13)
| align=center|(1610-13)
| align=center|
| align=center|96 x 72,4
| align=center|Dumbarton Oaks
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|align=center|
|
|-
| 277
| align=center|Chrystus na krzyżu (obrazy El Greco)
| align=center bgcolor=Silver|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1600-10)
| align=center|82,6 x 51,8
| align=center|J. Paul Getty Museum
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|
| align=center|Obraz występuje tylko w muzealnej ewidencji
|-
| 278
| align=center|Chrystus na krzyżu
| align=center bgcolor=Silver|
| align=center|(1595-1600)
| align=center|(1605-10)
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1605-10)
| align=center|206,4 x 103,5
| align=center|Philadelphia Museum of Art
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|
|-
| 279
| align=center|Święty Franciszek pogrążony w modlitwie
| align=center bgcolor=Silver|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1605-10)
| align=center|105,5 x 86,5
| align=center|Meadows Museum of Arts
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|
| align=center|Obraz występuje tylko w muzealnej ewidencji
|-
| 280
| align=center|Wniebowzięcie Matki Boskiej
| align=center|(1607-10)
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1608-14)
| align=center|108 x 82
| align=center|Muzeum Thyssen-Bornemisza
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|
|-
| 281
| align=center|Wniebowzięcie Matki Boskiej
| align=center|1607
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1608-14)
| align=center|109 x 57
| align=center|Fundacja Selgas-Fagalde
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|
| align=center|Prawdopodobnie jest to studium do innego obrazu o tym samym tytule
|-
| 282
| align=center|Chrzest Jezusa dla szpitala Tavera
| align=center|(1608-14)
| align=center|
| align=center|(1608-14)
| align=center|(1608-14)
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1608-14)
| align=center|330 x 211
| align=center|Hospital de Tavera
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|-
| 283
| align=center|Otwarcie piątej pieczęci Apokalipsy
| align=center|1614
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center| (1608-31)(1606-14)
| align=center|(1614
| align=center|225 x 193
| align=center|Metropolitan Museum of Art
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|align=center|
| align=center|
|
|-
| 284
| align=center|Zwiastowanie (z Santander)
| align=center|(1608-14)
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1608-14)
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1608-14)
| align=center|112 x 205
| align=center|Colección Santander
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|align=center|
| align=center|
|
|-
| 285
| align=center|Laokoon
| align=center|(1608-14)
| align=center|(1609-14)
| align=center|(1610-14)
| align=center| 1609
| align=center|1610
| align=center|
| align=center|(1610-14)
| align=center|137,5 x 172,5
| align=center|National Gallery of Art
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|
|-
| 286
| align=center|Widok Toledo z planem
| align=center|(1610-14)
| align=center|
| align=center|(1610-14)
| align=center|(1608-14)
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1610-14)
| align=center|132 x 228
| align=center|Museo del Greco
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|
|-
| 287
| align=center|Pokłon pasterzy (kopia z 1605)
| align=center|(1603-08)
| align=center|(1609-14)
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1603-05)
| align=center|
| align=center|ok. 1610
| align=center|144,5 x 101,3
| align=center|Metropolitan Museum of Art
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|
|-
| 288
| align=center|Chrystus u Szymona trędowatego w Betanii
| align=center|(1608-14)
| align=center|(1608-10)
| align=center|(1610-14)
| align=center|(1605-14)
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1608-14)
| align=center|143,3 x 100,4
| align=center|Art Institute of Chicago
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
| align=center|według Wetheya współautorem obrazu jest Jorge Manuel
|-
| 289
| align=center|Chrystus u Szymona trędowatego w Betanii
| align=center|(1608-14)
| align=center|(1604-14)
| align=center|(1605-10)
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|150 x 104
| align=center|Oscar B. Cintas Fundation
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
| align=center|według Wetheya współautorem obrazu jest Jorge Manuel
|-
| 290
| align=center|Wypędzenie przekupniów ze świątyni (z Madrytu)
| align=center|(1608-14)
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1610-14)
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|106 x 104
| align=center|Kościół San Ginés
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|
|-style="background-color:Beige"
| 291
| align=center|Święta Weronika trzymająca chustę
| align=center|(1608-14)
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|112 x 83
| align=center|Buenos Aireskol. prywatnaBonifacia del Carrila
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|?X-459
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|
|-style="background-color:Beige"
| 292
| align=center|Święta Weronika trzymająca chustę
| align=center bgcolor=Silver|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|103 x 79,2
| align=center|Stara Pinakoteka
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|Obraz wymienia Lassaignedatowany (1580-85)
|-
| 293
| align=center|Madonna z Dzieciątkiem
| align=center|(1608-14)
| align=center|
| align=center|(1605-10)
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|90 x 71
| align=center|Marquesa de Campo RealMadryt
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|-
| 294
| align=center|Adoracja Madonny z Dzieciątkiem przez świętego Hiacynta
| align=center|(1608-14)
| align=center|
| align=center|(1605-10)
| align=center|(1605-10)
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1605–10)
| align=center|158 x 98
| align=center|Barnes Foundation
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|-
| 295
| align=center|Święta Katarzyna
| align=center|(1608-14)
| align=center|
| align=center|
| align=center|1610
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1610–14)
| align=center|100,5 x 63,8
| align=center|Museum of Fine Arts w Bostonie
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|-
| 296
| align=center|Święta Katarzyna
| align=center|(1608-14)
| align=center|(1604-09)
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|57 x 48
| align=center|Nowy Jorkkol. prywatna
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|-style="background-color:Beige"
| 297
| align=center|Święta Katarzyna
| align=center bgcolor=Silver|
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1580-85)
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|100 x 77
| align=center|Museo Cau Ferrat
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|Obraz wymieniany przez Lassaigne
|-style="background-color:Beige"
| 298
| align=center|Narodziny Marii
| align=center|(1608-14)
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|62 x 36
| align=center|Zurychkol. prywatna
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|?X-33
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|-
| 299
| align=center|Święty Sebastian| align=center|(1608-14)
| align=center|
| align=center|(1610-14)
| align=center|(1610-14)
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1610-14)
| align=center|115 x 85
| align=center|Prado
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|-
| 300
| align=center|Portret Jeronima de Cevallosa| align=center|(1608-14)
| align=center|
| align=center|(1605-10)
| align=center|(1605-14)
| align=center|
| align=center|1605
| align=center|1613
| align=center|70,8 x 62,7
| align=center|Prado
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|-
| 301
| align=center|Portret ojca Hortensia| align=center|(1608-14)
| align=center|1609
| align=center|1609
| align=center|1609
| align=center|
| align=center|1611
| align=center|1609
| align=center|112,1 x 86,1
| align=center|Museum of Fine Arts w Bostonie
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|

|
|-
| 302
| align=center|Portret kardynała Tavera| align=center|1608
| align=center|
| align=center|(1608-14)
| align=center|(1608-14)
| align=center|
| align=center|(1608-14)
| align=center|ok. 1610
| align=center|103 x 83
| align=center|Hospital de Tavera
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|-
| 303
| align=center|Święty Jakub Starszy jako pielgrzym (z 1610)| align=center bgcolor=Silver|
| align=center|
| align=center|(1610-14)
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|68 x 53,5
| align=center|Nationalmuseum
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|Wethey:pracownia El Greca
|-
| 304
| align=center|Święty Jakub Starszy jako pielgrzym| align=center bgcolor=Silver|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|62 x 32
| align=center|Hispanic Society of America
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|Obraz nie wymieniany w katalogach.
|-
| 305
| align=center|Chrystus na krzyżu | align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1610-16)
| align=center|104 x 62
| align=center|Cincinnati Art Museum
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|Obraz występuje tylko w muzealnej ewidencji
|-
| 306
| align=center|Portret zakonnika trynitarzy| align=center|(1610-14)
| align=center|
| align=center|(1605-10)
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1610-12)
| align=center|1609
| align=center|92,39 x 85,41
| align=center|Nelson-Atkins Museum of Art
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|-
| 307
| align=center|Portret nieznanego mężczyzny| align=center|(1610-14)
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1595-1605)
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|79 x 64
| align=center|Musée de PicardieAmiens
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|-
| 308
| align=center|Portret Francisca de Pisy| align=center|(1610-14)
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|1606
| align=center|(1610–14)
| align=center|107 x 90
| align=center|Kimbell Art Museum
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|-
| 309
| align=center|Portret Garcii Ibañeza Múgica de Bracamonte| align=center|(1610-14)
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|120 x 100
| align=center|Katedra Chrystusa Zbawiciela w Ávila
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|-
| 310
| align=center|Chrystus na krzyżu | align=center bgcolor=Silver|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1604-14)
| align=center|(1604-14)
| align=center|111 × 69
| align=center|Colección Santander
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|-style="background-color:Beige"
| 311
| align=center|Święty Ildefons| align=center bgcolor=Silver|
| align=center|1603
| align=center|(1600-05)
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1608-14)
| align=center|112 x 65,8
| align=center|National Gallery of Art
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|?X-361
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|Wethey: pracowania El Greca
|-
| 312
| align=center|Koncert aniołów | align=center bgcolor=Silver|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1608-14)
| align=center|115 x 217
| align=center|Galeria Narodowa w Atenach
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|-
| 313
| align=center|Święta Rodzina ze św. Anną| align=center bgcolor=Silver|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1608-14)
| align=center|123 x 102,3
| align=center|Museo Soumaya
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|-
| 314
| align=center|Zaślubiny Marii Panny| align=center|(1608-14)
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|(1613-14)
| align=center|110 x 83
| align=center|Muzeum Sztuk Pięknych w Bukareszcie
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
| align=center|
|
|-
|}

 Apostołowie 
El Greco wykonał trzy serie obrazów pod wspólną nazwą Apostołowie, znane również jako seria apostołów Henkego, seria apostołów Almadrones i seria apostołów San Feliza. Namalował także dwie niezachowane w całości serie apostołów, z których jedna znajduje się w katedrze w Toledo, a druga w Museo del Greco oraz kilka pojedynczych portretów apostołów.

 Osobne wizerunki apostołów 

 Wizerunki apostołów w Museo del Greco 

 Wizerunki apostołów z katedry w Toledo 

 Wizerunki apostołów z Oviedo 
Apostołowie z San Feliz – seria apostołów z dawnego klasztoru San Pelayo w Oviedo. Komplet dwunastu wizerunków apostołów znajdował się następnie w kolekcji prywatnej rodziny Valdeterrazo, skąd został sprzedany za kwotę osiemnastu milionów euro Państwu, jako spłata długu i podarowany do Muzeum Sztuk Pięknych w Oviedo.Wszystkie obrazy maja wymiary 70 × 53 cm i wzorowane są na tych od Artache. Niektóre portrety mają błędne inskrypcje.

 Wizerunki apostołów Artechego 
Apostołowie Arteche – seria apostołów zakupiona z Toledo przez madryckiego kupca Arteche i rozproszona po różnych kolekcjach. Prawdopodobny czas powstania serii to lata 1603-1608. Wszystkie portrety miały rozmiar 36 × 26 cm.

 Wizerunki apostołów z Almadrones 
Apostołowie z Almadrones – seria apostołów odnaleziona w 1936 roku w parafialnym kościele w Almadrones (Guadalajara). Wszystkie płótna mają wymiary 72 × 55 cm.

 Obrazy skradzione 
 369 Portret młodzieńca (95 × 70 cm) – obraz skradziony 3 listopada 1983 roku z Museo Municipal de Rosario w Argentynie, znajduje się na liście International Foundation for Art Research.

 Obrazy zaginione 
 371 Święty Franciszek pogrążony w modlitwie -77,5 × 60 cm. Obraz znajdował się w kolekcji Henriego Rouart. W lipcu 1923 roku został sprzedany na aukcji w domu handlowym Christie's w Londynie (lot 109). Obraz zakupił Duke of Grafton. Dalszy los obrazu jest nieznany. 
 372  Święty Franciszek –  108 × 86 cm. Obraz w 1908 roku znajdował się w kolekcji Jesús Lacuadra (Walencja); następnie w kolekcjach Marquesa de la Ondra (Walencja); Ehrich Galleries (Nowy Jork); Newhouse Galleries (Nowy Jork); w 1937 roku obraz został zakupiony przez Williama Helisa gdzie przebywał do 1957 roku. Obraz miał zostać przekazany do Galerii Narodowej w Atenach, ale informacje te nie są potwierdzone. Miejsce przechowywania obrazu nie jest znane.

 Obrazy o wątpliwej atrybucji 

 (373) Jezus na krzyżu – ok. 1610, 22,5 × 18 cm, Indianapolis Museum of Art
 (374) Portret mężczyzny –  olej na płótnie, 38 × 45, Państwowe Muzeum Sztuki w Kopenhadze
 (375) Chrystus na krzyżu (obrazy El Greco) –  1573, 43 × 28 cm, Kolekcja Barbary Piaseckiej Johnson
 (376) Łzy św. Piotra –  ok. 1600, 175 × 126 cm, Contini Bonacossi Collection sala nr 10
 (377) Święta Rodzina ze św. Anną – (1604-1606), 138 × 103,5 cm, Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie
 (378) '''Święty Dominik Guzman pogrążony w modlitwie – 72 × 58 cm, Hispanic Society of America, (Nowy Jork); wcześniej w kolekcji Henri Rochefort, (Paryż); Ehrich Galleries, (Nowy Jork)
 (379) Święty Hieronim – (1580-1583), 52,07 × 40,64 cm, kolekcja prywatna Antonio Gorostiza, Bilbao
 (380) Święty Franciszek z krzyżem –  124 × 92,4 cm, kolekcja prywatna Ferdinando Rizzi, Sestri Levante (od 1937), po jego śmierci w 1964 roku obraz został przekazany państwo włoskiemu, dziś miejsce przechowywania nieznane
 (381) Święty Franciszek (Wethey: pracownia El Greca (nr kat. X-261)) – (1590-1595), 114,8 × 106,3 cm, National Gallery of Ireland; wcześniej w 1902 roku kolekcjach Ricardo Pascual de Quinto, (Madryt); zakupiony w Paryżu przez sir Hugh Lane z Dublina od prawdopodobnie Durand-Ruel; w 1914 roku obraz został podarowany National Gallery
 (382) Obnażenie z szat – 1581-1585, 47 × 58 cm, Musée des Beaux-Arts de Lyon, 
 (383) Mater Dolorosa (Wethey: pracownia El Greca (nr kat. X-119))- 65 × 50 cm, Muzeum Thyssen-Bornemisza; wcześniej w kolekcjach Marqués de la Vega Inclán, (Madryt); Dr. Félix Schlayer, (Madryt); przed rokiem 1930 w Muzeum Thyssen-Bornemisza. 
 (373) Madonna i św. Anna (Wethey: pracownia El Greca (nr kat.X-107)) –  53.7 × 65.5 cm, kolekcja prywatna, wcześniej w kolekcjach: French and Company, (Nowy Jork), Henry L. Moses, (Nowy Jork) przed 1962, w spadku dla Lucy G. Moses. Obraz sprzedany w Nowym Jorku w 1991 roku za kwotę 28 600$. 
 (384) Święta Rodzina (Wethey: pracownia El Greca (nr kat.X-101))-  122 × 102 cm, kolekcja prywatna sir Williama Van Horne Estate, Montreal, wcześniej w kolekcji sir Williama Van Horne, po jego śmierci w 1915 roku część obrazów została przejęta przez Muzeum Sztuk Pięknych w Montrealu, a pozostała część została przekazana do sir William Van Horne Collection i jego spadkobierców
 (385) Święty Franciszek (głowa) (Wethey: pracownia El Greca (nr kat.X-286))-  45 × 39 cm, Hispanic Society of America; wcześniej w Ehrich Galleries, (Nowy Jork), od 1921 roku w Hispanic Society

 Apostołowie 
 (386) Apostoł Jan Ewangelista – 64,77 × 40,64 cm, kolekcja prywatna Don Alberto Henke; wcześniej w kolekcji Galeria López Cepero y Cañaveral, Sewilla;
 (387)  Apostoł Juda Tadeusz –  (1586-1590) lub (1610-1615), 64,70 × 40,64, José Iturbi, Nowy Jork; wcześniej w kolekcji Convento de las Baronesas, (Madryt) w XVIII wieku; Galeria López Cepero y Cañaveral, (Sewilla); Fleischmann Galleries, (Monachium);) Don Alberto Henke, (Sewilla) od 1900 do 1930 roku; nabyty w 1931 roku przez prywatnego kolekcjonera z Niemiec; w 1934 roku w kolekcji Arnolda Seligmanna, Rey and Co. (Nowy Jork); Mont Galleries (Nowy Jork). Obraz ma takie same wymiary co Święty Jan Ewangelista, być może należał do tej samej serii wizerunków apostołów
 (388) Apostoł Juda Tadeusz –  106 × 65 cm, Indianapolis Museum of Art
 (389) Święty Paweł –  1610-1615, 64,7 × 40,64 cm, Ringling Museum; wcześniej w XVII wieku w Convento de las Baronesas, (Madryt); Galeria López Cepero y Cañaveral, (Sevilla); od 1900 to 1930, Don Alberto Henke, (Sewilla); nabyty w 1931 roku przez prywatnego kolekcjonera z Niemiec; w 1934 roku w kolekcji Arnolda Seligmanna, Rey and Co. (Nowy Jork); w 1950 Mont Galleries (Nowy Jork), W 1955, w P. de Boer, Amsterdam; w latach 1955 – 1961 w kolekcji Jacoba Polaka, Sarasota; 1 1960 roku sprzedany na aukcji Sotheby's w Nowym Jorku i nabyty przez Ringling Museum
 (390)  Apostoł Filip (Wethey: pracownia El Greca (nr kat. X-229)) – 62,5 × 50 cm, kolekcja prywatna Mrs. Irene Brenner, (Nowy Jork); wcześniej w kolekcjach Galeria López Cepero y Cañaveral, (Sewilla); Don Alberto Henke, (Sevilla); w 1949 roku w Mont Galleries, (Nowy Jork); kolekcja Kurta M. Stern, (Nowy Jork)
 (391) Apostoł Jakub Starszy (Wethey: pracownia El Greca (nr kat. X-222)) –  62,5 × 50 cm, kol. prywatna José Iturbi Collection, Beverly Hills; wcześniej w kolekcjach: Galeria López Cepero y Cañaveral, (Sewilla); Don Alberto Henke, (Sewilla); powierzony Arnold Seligmann, Rey and Co., (Nowy Jork); w 1949 roku w Mont Galleries, (Nowy Jork); José Iturbi, Beverly Hills
 (392) Apostoł Tomasz – (1610-1615), 62 × 50 cm, Municipal Art Gallery, Johannesburg, obraz wymieniany przez Wetheya jako praca z pracowni El Greca (nr katalogowy X-231) oraz Frick Art Reference Library
 (393) Apostoł Tomasz' Wethey: pracownia El Greca (nr kat. X-456)) – (1610-1620), 110 × 77 cm, kol. prywatna Walter P. Chrysler Jr. Estate, [Nowy Jork]; wcześniej obraz znajdował się w kolekcjach: Lionel Harris, (Londyn); Julius Böhler,(Monachium); Jean Chrissoveloni, (Londyn); w 1933 roku obraz został sprzedany do American Art Association, Anderson Galleries za kwotę 12 000 dolarów,; w kolekcji O.M. Greene, (Londyn); w 1936 roku sprzedany na aukcji Sotheby's w Londynie, do Marshall Spink w Londynie; Walter P. Chrysler, New York

 Rzeźby 
 Epimeteusz – (1600–1610), drewno polichromowane, 44 × 17,1 x 9 cm
 Pandora – (1600–1610), drewno polichromowane, 43 × 12,7 x 8 cm
 Chrystus Zmartwychwstały –  ok. (1595–1598), drewno polichromowane, wys. 45 cm, Szpital Tavera, Toledo. (Prawdopodobnie rzeźba była jedynie zaprojektowana przez El Greca) 
 Dwóch świętych –  (1577-1578) wykonawca był Monegro, projektantem El Geco; wykonane dla Santo Domingo el Antiquo w Toledo.

 Statystyki 

 Uwagi 

 Przypisy 

 Bibliografia 
 Publikacje polskojęzyczne 
 Luciano di Pietro: El Greco'', Warszawa: KAW, 1985.

Publikacje obcojęzyczne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listy dzieł malarzy